«Труд» — футбольный стадион в городе Обнинске Калужской области, Россия. Домашнее поле футбольного клуба «Квант»; также на поле проводил свои домашние матчи и другой местный клуб — «Обнинск».

Общие сведения 
Стадион «Труд» построен в 1958 году (трибуны в 1964-м) на месте старого деревянного здания школы-колонии «Бодрая жизнь» и несколько десятилетий был единственным стадионом Обнинска (второе профессиональное футбольное поле с искусственным покрытием находится в лицее «Держава»). В 1964 году на поле были построены трибуны.

В 2011 году Обнинск в числе 38 городов был включен в федеральную программу по укладке искусственных футбольных полей. Осенью 2011 года на стадионе «Труд» начались работы по укладке.

В подтрибунных помещениях находится специализированный зал отделения бокса ДЮСШ «Квант». В зимнее время на стадионе заливается каток. В настоящее время входит в МУП «Дворец спорта».

Стадион «Труд» полностью отвечает требованиям Российского футбольного союза (РФС) и Профессиональной футбольной лиги России (ПФЛ).

Крупнейшие спортивные мероприятия 
 2000 — Игра с ветеранами ФК «Спартак».
 2003 — Финал Кубка России среди любительских команд.

Адрес 
 249037, Россия, Калужская область, г. Обнинск, улица Шацкого, 1.
 До стадиона можно добраться от железнодорожной станции «Обнинское» на автобусах или маршрутных такси маршрутов № 2, 5, 9, 12, 15 до остановки «Универмаг» — первой остановки после вокзала. Далее 5-10 минут пешком.

Литература 
 Павел Алёшин. КФК // Спорт-Экспресс. — 14 февраля 2003 года.
 Открылся каток на стадионе «Труд» // Obninx.ru. — 23 декабря 2009 года.
 Алексей Собачкин. Эй, вратарь, готовься к бою! // Новая среда +. — 20 апреля 2011 года.

См. также 
 Футбол в Обнинске

Примечания

Ссылки 
 Стадион «Труд» на сайте sportbox.ru.
 Стадион «Труд» в городе Обнинске
 Стадион «Труд» на сайте ФК «Квант»

Футбольные стадионы России
Спортивные сооружения Обнинска
Футбол в Обнинске
ФК «Обнинск»
ФК «Квант»